Apollonia (Macedonië)
Apollonia (Cyrenaica), in Cyrenaica
 Apollonia (Illyrië), in Illyrië
 Apollonia in Mygdonië, nabij het huidige modern Apollonia (Thessaloniki)
 Apollonia in Pisidië, later Sozopolis genoemd
 Apollonia (Thracië), nu Sozopol
 Apollonia (Kreta)
 Apollonia van Alexandrië, heilige
 Apollonia van Ravenstein, actrice en fotomodel
 Apollonia (studentenvereniging), studentenvereniging der tandheelkundigen te Leuven
 G.T.H.D. Apollonia, Heerendispuut in Groningen